Коган, Лев:
 Коган, Лев Наумович (1923—1997) — профессор кафедры социально-политических наук философского факультета Уральского университета (1995).
 Коган, Лев Рудольфович (1885—1959) — литературовед.